Onderdistrict in Indonesië
 Kalikajar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kalikajar (Kaligondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kalikajar (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java